Disney on Parade (spectacle itinérant) (1969-1976) spectacle itinérant de Disney et NBC
 Disney on Parade (Hong Kong), parade dans le parc Hong Kong Disneyland de 2005 à 2010